

Sigle 
 Habbo Hotel
 Happy hardcore
 Happy hour
 Harry Harrison
 Head Hunters
 Heil Hitler
 Heinrich Himmler
 Helenio Herrera
 Helly Hansen
 Hentai Haven
 Herbert Hoover
 Hip hop
 His Holiness
 Hulk Hogan
 HorustecH

Astronomia 
 HH – sigla di catalogo degli oggetti di Herbig-Haro

Codici 
 HH – codice vettore IATA assegnato alla compagnia aerea Islandsflug
 HH – precedente codice vettore IATA assegnato alla compagnia aerea Somali Airlines
 HH – codice ISO 3166-2:DE di Amburgo

Sport 
 H.H. – soprannome di Helenio Herrera

Altro 
 hH – simbolo dell'ettohenry
 HH – targa automobilistica di Amburgo (Germania)
 HH – Heading Hold termine usato nei giroscopi per elimodellismo per indicare un sistema di controllo del timone (rudder)
 In esperanto HH è un altro modo per scrivere la lettera Ĥ
 Haloo Helsinki!, gruppo musicale rock finlandese